Ялосовецкое () — село,
Ялосовецкий сельский совет,
Хорольский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5324888201. Население по переписи 2001 года составляло 730 человек.

Является административным центром Ялосовецкого сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Бариловщина
Бригадировка
Кривцы
Лагодовка
Николаевка
Новоивановка
Орликовщина
Роплянское
Червоное
Чередники

Географическое положение 
Село Ялосовецкое находится в урочище Ступаки, 
на расстоянии в 1,5 км от сёл Роплянское, Новоивановка, Павленки и Бригадировка.

По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.

Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
После 1941 присоеденен хутор Жеденки (Новоселец, Житковы)

Села как такового не было, после смерти Елисаветы Ивановны была группа экономий

Экономика 
 «9 Сичня», опытное хозяйство, ГП.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Дом культуры.
 Сельсовет.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Известные жители и уроженцы 
 Никитенко, Анна Пантелеевна (1922—1998) — Герой Социалистического Труда.

Примечания